18. Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene 2007. održano je u Francuskoj od 2. do 16. prosinca 2007. godine.

Ukupno su se natjecale 24 ekipe po skupinama u prvom i drugom krugu. Poslije toga je slijedilo razigravanje s četvrtfinalima, polufinalima te konačno i finalu. Ranije ispale reprezentacije su razigravali za redosljed od devetog mjesta pa na dalje.

Svjetsko prvenstvo se održavalo u 11 gradova. Finale se igralo u Palais Omnisports u Paris-Bercy.

Svjetski prvak je postala Rusija koja je svladala Norvešku u finalu 29:24.

Gradovi domaćina

Prvi krug

Skupina A 
Utakmice u grupi A su se igrale u Pauu.

Skupina B 
Utakmice u grupi B su se igrale u Saint-Brieuc.

Skupina C 
Utakmice u grupi C su se igrale u Lyonu.

Skupina D 
Utakmice u grupi D su se igrale u Toulonu.

Skupina E 
Utakmice u grupi E su se igrale u Nîmesu.

Skupina F 
Utakmice u grupi F su se igrale u Nantesu.

President’s Cup 
Slično kao na SP-u 2007. u Njemačkoj u President’s Cupu igraju one reprezentacije, koje su zauzele posljednja dva mjesta u skupinama. Utakmice su se igrale u Beauvaisu i Plaisiru. Treći iz prvog kruga igraju u skupini I i II za mjesta od 13-18, četvrti iz prvog kruga igraju u skupini III i IV za mjesta od 19-24.

Skupina I

Skupina II

Redosljed 13–18

Skupina III

Skupina IV

Redosljed 19–24

Završna faza

Skupina M I 
Utakmice u skupini M I su održane u Metzu.

Skupina M II 
Utakmice u skupini M II su održane u Dijonu.

Redosljed 9–12

Utakmice za plasman 1–8

Utakmice za plasman 5–8 
Utakmice za plasman su se odigrale u Parizu.

Finalne utakmice 
Finalne utakmice su se odigrale u Parizu.

Finale

Konačni poredak

Najbolji strijelci 

G – Golovi, GI – Golovi iz Igrališta, 7M – sedmerac, G/U – Golovi po utakmici

Allstar-Team

Zanimljivo 
 Ukrajinska rukometašica Oksana Sakada slomila je nekoliko kostiju na kralježnici tako da se čak mislilo da će završiti u kolicima. 
 Njemačka pobjeda od 45:12 protiv Pragvaja je njihova najveća pobjeda u povjesti 
 Angola je prva afrička ekipa koja je izborila završnicu natjecanja.
 Na ovom turniru nije dostignut rezultat od 5000 golova na turniru, ostalo je "samo" na 4962 golova.

vidi još 
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

Vanjske poveznice

 Službena stranica SP 2007.

Ž2005
Međunarodna rukometna natjecanja u Francuskoj